Die Hauptstadt steht für:
 Die Hauptstadt (Roman), Roman von Robert Menasse aus dem Jahr 2017
 Die Hauptstadt (Zeitung), kurzlebiges Nachfolgeprodukt (im Jahr 1997) der Berner Tagwacht